Plaats in Indonesië
 Wargaluyu (Arjasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Wargaluyu (Cibinong), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Wargaluyu (Tanjungmedar), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java